Dernburg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Dernburg (1865–1937), deutscher Politiker und Bankier, Sohn Friedrich Dernburgs
 Ernst Dernburg (1887–1960), deutscher Schauspieler
 Friedrich Dernburg (1833–1911), deutscher Publizist und Politiker
 Heinrich Dernburg (1829–1907), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Dernburg (1868–1935), deutscher Architekt
 Ilse Dernburg (1880–1964/1965), deutsche Innenarchitektin und Bühnenautorin
 Jacob Dernburg (1794–1878), Jurist, Professor und Richter
 Joseph Derenbourg (auch Dernburg, 1811–1895), deutsch-französischer Orientalist und Sanskritist jüdischer Abstammung

Dernburg bezeichnet außerdem:
 ein Automobil, siehe Dernburg-Wagen

Siehe auch:
 Derenburg (Begriffsklärung)
 Derenbourg
 Derneburg